Fotograma (cinema), una de les moltes imatges individuals que conformen una pel·lícula
 Fotograma (fotografia), imatge fotogràfica feta sense càmera, obtinguda exposant a la llum objectes col·locats sobre una superfície fotosensible
 Fotograma per segon, unitat de mesura que indica la freqüència a la qual un reproductor o un enregistrador d'imatges genera els diferents fotogrames
 Fotogramas, revista espanyola de cinema
 Fotogramas de Plata, premis cinematogràfics concedits per la revista Fotogramas